Langwied ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Langwied (München), Stadtteil von München, Bayern
 Langwied (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Langwied (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Langwied (Moorenweis), Ortsteil der Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Langwied (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Langwied (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Langwied (Salzburg), Stadtteil von Salzburg
 Langwied Esch, der eigentliche Siedlungsraum Langwied des Stadtteils von Salzburg

Siehe auch:
 Langwieden
 Langweid